|}
Die Bahnstrecke Luumäki–Buslowskaja ist eine Bahnstrecke in Finnland und Russland. Sie hat die russische Spurbreite von 1524 mm, eine Länge von 34,3 km und ist elektrifiziert. Eigentümer der Strecke ist der finnische Staat, Betreiber ist VR-Yhtymä.

Geschichte 
Am 11. September 1870 wurde die 155 km lange Strecke Lahti–Luumäki–Vainikkala eröffnet.

Der Verkehrsstandort Vainikkala wurde am 9. Januar 2005 in Abschnitte unterteilt. Diese sind Vainikkala und Güterbahnhof Vainikkala.

In der Zeit vom 1. Oktober bis 23. November 2018 wurde in Vainikkala das letzte sowjetische Stellwerk in Finnland auf finnischen Standard umgerüstet. Die Stellwerke von Raipo und Simola waren schon früher umgebaut worden.

Betrieb 
Der regionale Personenverkehr auf der Strecke wurde am 22. Mai 1977 eingestellt.

Die Allegro-Reisezüge zwischen Helsinki und St. Petersburg verkehren mehrmals täglich über diese Strecke, wobei nur im finnischen Grenzbahnhof Vainikkala angehalten wird. 2018 wurde die Strecke von 552.000 Reisenden befahren.

Im Jahr 2018 wurden 7,87 Millionen Nettotonnen Güter über die Strecke transportiert.

Bilder

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Finnland
Bahnstrecke in Russland
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke LuumakiBuslowskaja
Verkehrsbauwerk in der Oblast Leningrad